Второй чемпионат России по футболу прошёл в 1993 году. Чемпион: «Спартак» (Москва)

Регламент 
Во втором чемпионате участвовало 18 команд. Чемпионат проходил в одной группе по двухкруговой системе. По окончании сезона две команды, занявшие последние места переходили в первую лигу, а, занявшие места с 14 по 16 участвовали в переходном турнире вместе с тремя командами-победительницами зон первой лиги. В высшей лиге оставались команды, занявшие первые три места в переходном турнире.

Клубы-участники

Факты истории 
 Малоизвестный клуб «Текстильщик» из Камышина под руководством Сергея Павлова занял в чемпионате четвёртое место, что позволило ему сыграть в кубке УЕФА.
 19-летний форвард «Спартака», будущая звезда сборной России, Владимир Бесчастных занял третье место среди бомбардиров чемпионата с 18 мячами.
 В «Спартаке» завершил карьеру игрока Фёдор Черенков.
 Матч последнего, 36-го тура, между командами «Локомотив-Спортсмен» (Нижний Новгород) и «Жемчужина» (Сочи) вошел в историю как один из самых артистично разыгранных футбольных «спектаклей» в чемпионатах России. Благодаря опоздавшей на поединок пожарной машине, вследствие чего игра началась позже запланированного времени, и хитроумным действиям футболистов, достоверно изображавшим боль после столкновений, игра была закончена уже после завершения матчей в Камышине и Волгограде, где прямые конкуренты игравших в Нижнем Новгороде команд — «Океан» и «Луч» потерпели поражения. В результате «Жемчужине» к тому моменту очки уже оказались не нужны, а «Локомотив-Спортсмен» в самом конце матча забил мяч и, победив 2:1, вместе с сочинцами сохранил прописку в Высшей лиге на будущий сезон.
 Переходный турнир между 14, 15 и 16 командами Высшей лиги и первыми тремя командами Первой также был признан многими специалистами договорным. Команды, не желавшие летать на Дальний Восток играть с «Океаном» и «Лучом», играли откровенно договорные матчи, а игрок «Океана» Олег Кокарев обвинил вратаря собственной команды Юрия Шишкина в сдаче игры и в знак протеста ушел с поля ещё до окончания игры.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Переходный турнир 
Основная статья: Чемпионат России по футболу 1993. Переходный турнир

Лучшие бомбардиры

Список «33 лучших»

Вратари 
 Сергей Овчинников («Локомотив» М)
 Заур Хапов («Спартак» Вл)
 Андрей Саморуков («Текстильщик»)

Защитники 
 Дмитрий Хлестов, Юрий Никифоров, Виктор Онопко, Андрей Иванов (все «Спартак» М)
 Рамиз Мамедов («Спартак» М), Владимир Геращенко («Ротор»), Андрей Афанасьев («Торпедо»), Алексей Арифуллин («Локомотив» М)
 Александр Шмарко («Ротор»), Сергей Подпалый («Локомотив» М), Сергей Тимофеев («Динамо» М), Юрий Ковтун («Динамо» М)

Полузащитники 
 Валерий Карпин («Спартак» М), Андрей Пятницкий («Спартак» М), Омари Тетрадзе («Динамо» М), Олег Веретенников («Ротор»)
 Игорь Симутенков («Динамо» М), Алексей Косолапов («Локомотив» М), Игорь Ледяхов («Спартак» М), Илья Цымбаларь («Спартак» М)
 Олег Стогов («Ротор»), Денис Клюев («Асмарал»), Назим Сулейманов («Спартак» Вл), Бахва Тедеев («Динамо» М)

Нападающие 
 Николай Писарев («Спартак» М), Владимир Бесчастных («Спартак» М)
 Виктор Панченко («КамАЗ»), Ильшат Файзулин (ЦСКА)
 Олег Елышев («Текстильщик»), Валерий Есипов («Ротор»)

Призы

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте rsssf.com
 Статистика чемпионата на сайте WildStat.ru

Чемпионат России по футболу 1993